Ел Ресбалон има више значења:

 Ел Ресбалон (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ресбалон (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ресбалон (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Ресбалон (Омитлан де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Ресбалон (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ресбалон (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ресбалон (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Ресбалон (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Ресбалон (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Ресбалон (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Ресбалон (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику